Cadillac (automóvel) — marca de automóveis de luxo da General Motors

Geografia 
Cadillac (Michigan) — cidade do estado do Michigan
Cadillac (Gironda) — comuna da Gironda, França
Estação Cadillac —  estação de metropolitano de Montreal, Canadá

Pessoa  
Rita Cadillac, nome artístico de Rita de Cássia Coutinho, conhecida como Chacrete, assistentes de palco dos programas do apresentador Chacrinha

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos